Carmo do Rio Claro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Carmo do Rio Claro (ort), Minas Gerais, 
 Carmo do Rio Claro (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar